

Geografia

Città 
 Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, Brasile
 Rio Branco, comune dello stato del Mato Grosso, Brasile
 Río Branco, città del dipartimento di Cerro Largo, Uruguay

Fiumi 
Branco (Rio Branco) è il nome di vari fiumi brasiliani:

 Branco (fiume dell'Acre)
 Branco (fiume di Bahia)
 Branco (fiume del Mato Grosso do Sul)
 Branco (fiume del Pará)
 Branco (fiume del Paraná)
 Branco (fiume del Roraima)
 Branco (fiume del San Paolo)
 Branco ou Cabixi

Sport

Calcio 
 Rio Branco de Andradas Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede ad Andradas (Minas Gerais).
 Rio Branco de Bagé, società calcistica brasiliana con sede a Bagé (Rio Grande do Sul).
 Rio Branco Sport Club, società calcistica brasiliana con sede a Paranaguá (Paraná).
 Rio Branco Football Club, società calcistica brasiliana con sede a Rio Branco (Acre).
 Rio Branco Esporte Clube, società calcistica brasiliana con sede ad Americana (San Paolo).
 Rio Branco Atlético Clube, società calcistica brasiliana con sede a Vitória (Espírito Santo).
 Clube Esportivo Rio Branco, società calcistica brasiliana con sede a Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro).
 Rio Branco Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Venda Nova do Imigrante (Espírito Santo).

Rugby a 15 
 Rio Branco Rugby Clube, società di rugby a 15 brasiliana con sede a San Paolo (San Paolo).

Persone 

 Miguel Rio Branco, fotografo, pittore e regista brasiliano.

Pagine correlate 
 Branco (disambigua)